Цей список є списком видів ссавців Сент-Вінсент і Гренадин. Із 32 зазначених у таблиці видів, 1 зниклий, 3 вразливих.

Наступні теги використовуються для виділення охоронного статусу кожного виду за оцінками МСОП:

Список 

</center>

Джерела 
 Складений за допомогою розширеного пошуку  на вебсайті МСОП

Сент-Вінсент і Гренадини
Фауна Сент-Вінсенту і Гренадин